64 Ōzumō (64大相撲, Rokujūyon Ōzumō?, lit. 64 Professional Sumo Wrestling) é um jogo eletrônico de luta de sumô lançado para o Nintendo 64. O jogo foi desenvolvido e lançado pela Bottom Up em 1997 apenas no Japão. O jogo recebeu uma sequência em 1999 chamada 64 Ōzumō 2.

Ligações externas 
 

Jogos eletrônicos de 1997
Jogos para Nintendo 64
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Japão